Matt Robinson peut désigner :
 Matt Robinson (1937-), un scénariste, producteur et acteur américain ;
 Matt Robinson (1990-), un joueur de rugby à XIII néo-zélandais.

Voir aussi 
 Mat Robinson (1986-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 Matthew Robinson (1912-2000), athlète américain